Lewis pode se refir:

 Lewis (metralhadora)

Geografia 
 Lewis (Iowa), Estados Unidos
 Lewis (Kansas), Estados Unidos
 Ilha de Lewis, do oeste da Escócia.
 Condado de Lewis (Nova Iorque), Estados Unidos.
 Condado de Lewis (Vermont), Estados Unidos.

Meios de Transporte 

 Lewis, fabricante de veículos.

Pessoas 
 Lewis (The Simpsons)
 Gilbert Newton Lewis, químico estado-unidense;
 Lewis Carroll pseudônimo de Charles Lutwidge Dodgson, escritor e matemático britânico;
 Huey Lewis, cantor estado-unidense;
 Jerry Lewis ator e comediante estado-unidense;
 Carl Lewis, atleta estado-unidense;
 Clive Staples Lewis teólogo e escritor britânico, criador das Crônicas de Nárnia.

Ficção 
 Lewis (série de televisão), série televisiva britânica.

Desambiguação